La Forge steht für:
 La Forge, Gemeinde im Département Vosges, Frankreich
 einen Ort in der Gemeinde Montagney-Servigney im Département Doubs, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Neydens im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Chenecey-Buillon im Département Doubs, Frankreich

La Forge ist der Name folgender fiktiven Personen:
 Geordi La Forge, Figur aus Star-Trek-Serien und -Filmen

Siehe auch:
 Laforge
 Forge